Die Six Nations 2021 waren die 22. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations (mit allen Vorgängerturnieren seit 1883 die insgesamt 127. Ausgabe). An fünf Wochenenden zwischen dem 6. Februar 2021 und dem 26. März 2021 traten die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an. Turniersieger wurde Wales, das mit Siegen gegen alle Home Nations auch die Triple Crown schaffte.

Wegen der COVID-19-Pandemie waren bei den Spielen keine Zuschauer zugelassen.

Teilnehmer

Regelwerk und Modus 
Das Turnier wird als Rundenturnier ausgetragen, wobei jede Mannschaft ein Mal gegen jede andere Mannschaft spielt. Das Heimrecht erhalten die Mannschaften alternierend zum Vorjahr.

Die Punkte werden wie folgt verteilt:
 4 Punkte bei einem Sieg
 2 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage (vor möglichen Bonuspunkten)
 3 Bonuspunkte bei einem Grand Slam (fünf Siege)
 1 Bonuspunkt für vier oder mehr Versuche, unabhängig vom Endstand
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Unterschied

Die Reihenfolge wird wie folgt bestimmt:
 Anzahl Tabellenpunkte
 Punktedifferenz
 Anzahl erzielter Versuche

Wenn zwei oder mehr Teams aufgrund der drei erwähnten Kriterien gleich abschneiden, teilen sie sich die gleiche Platzierung.

Tabelle

Spiele und Ergebnisse 
Alle Zeitangaben in Mitteleuropäischer Zeit.

Erste Runde 

 Frankreich verteidigte mit diesem Sieg die Giuseppe-Garibaldi-Trophäe.

 Dies war der erste Sieg der Schotten in Twickenham seit 1983 und erst ihr fünfter überhaupt in diesem Stadion.
 England erlitt zum ersten Mal seit 2008 eine Heimniederlage im Startspiel.
 Schottland errang mit diesem Sieg den Calcutta Cup.

Zweite Runde 

 Wales eroberte den Doddie Weir Cup zurück.

 Dies war das 100. Test Match zwischen Irland und Frankreich.

Dritte Runde 

 Carlo Canna (Italien) und Robbie Henshaw (Irland) absolvierten jeweils ihr 50. Test Match.

 Mit diesem Sieg sicherte sich Wales zum 22. Mal die Triple Crown.
 George North absolvierte sein 100. Test Match für Wales und Elliot Daly sein 50. für England.
 Owen Farrell (England) übertraf die Marke von 1000 erzielten Punkten in Test Matches.

Wegen mehrerer COVID-19-Fälle in der französischen Mannschaft konnte das Spiel nicht wie geplant stattfinden. Es wird am 26. März nachgeholt.

Vierte Runde 

 Jake Ball absolvierte sein 50. Test Match für Wales.

 Anthony Watson stand zum 50. Mal in einem Test Match für England im Einsatz.

 CJ Stander stand zum 50. Mal in einem Test Match für Irland im Einsatz.
 Irland verteidigte den Centenary Quaich.

Fünfte Runde 

 Dies war Schottlands bisher höchster Sieg bei den Six Nations oder den Vorgängerturnieren.

 Irland eroberte die Millennium Trophy zurück.
 Erstmals seit 1976 verlor England im selben Turnier gegen Schottland, Wales und Irland.

Nachgeholtes Spiel 

 Schottland gelang zum ersten Mal seit 1999 ein Auswärtssieg gegen Frankreich.
 Mit diesem Sieg verteidigte Schottland die Auld-Alliance-Trophäe.
 Zum ersten Mal seit 1926 schlug Schottland im selben Turnier sowohl England als auch Frankreich auswärts.
 Ryan Wilson spielte zum 50. Mal für Schottland in einem Test Match.

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Website der Six Nations (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Rugby 2021